WW I steht für:
 Wildwasser I, Schwierigkeitsgrad für Gewässer im Kanusport, siehe Wildwasserschwierigkeitsskala
 World War I, englisch für Erster Weltkrieg

WWI